Gli incontri di pugilato pesi supermassimi maschile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si sono svolti tra il 24 luglio ed il 8 agosto 2021 presso il Ryōgoku Kokugikan.

Formato della gara
Come tutte le gare olimpiche di pugilato, la gara è un torneo ad eliminazione diretta. Entrambi gli sconfitti in semifinale vincono la medaglia di bronzo.

Tutti gli incontri si svolgono su tre round di tre minuti, durante i quali sono conteggiati tutti i pugni sferrati alla testa o alla parte superiore del corpo. Negli incontri non risolti per Knock-out passa il turno chi ha totalizzato più punti. A parità di punti vince il pugile che ha portato più colpi in totale.

Programma 
Ora italiana (UTC+9)

Risultati

Note

Pugilato ai Giochi della XXXII Olimpiade